Parque Leopoldina é um sub-bairro de Bangu de casas feitas pelos Irmãos Araújo (ECIA) que fica entre as ruas da Usina,Edgar Lima, Edgar Cunha Antunes e a Estrada do Realengo. Fica logo na divisa com o bairro de Padre Miguel. Ele detém um dos melhores IDH do subúrbio, tendo uma média acima de 8 pontos, quase chegando aos 9 (informação estimada, sem qualquer base estatística), sendo assim a localidade mais rica do bairro de Bangu, onde moram as pessoas com  maior poder aquisitivo do bairro. 
Este sub-bairro foi protagonista em 2013 de um "reality show" chamado "O Mundo Sem as Mulheres", transmitido pela Rede Globo no programa do Fantástico e também no canal GNT. Os casais participantes foram separados da seguinte forma: as mulheres passaram  1 semana relaxando em um spa enquanto os homens cuidavam das crianças e da casa.

Sub-bairros de Bangu